IEEE 802.11s входит в состав стандарта IEEE 802.11, позволяет организовать иерархические беспроводные ad-hoc-сети с мобильными и статическими узлами (mesh-сети), расширяет функциональность беспроводного доступа в Интернет и позволяет реализовывать точки доступа с охватом на порядок более высоким, чем у привычных хот-спотов.

См. также 
 Беспроводные технологии
 IEEE 802.1X

Ссылки 

 Wireless Mesh Network или стандарт IEEE 802.11s (версия 1.0) 

Беспроводные сети
IEEE 802.11
Стандарты радиосвязи
Стандарты IEEE